Componeerhuisje van Gustav Mahler (Attersee), een klein museum over Gustav Mahler in Steinbach am Attersee
 Componeerhuisje van Gustav Mahler (Wörthersee), een klein museum over Gustav Mahler in Maiernigg aan de Wörthersee
 Componeerhuisje van Gustav Mahler in Zuid-Tirol, zie Gustav Mahler Stube